Оскар Хіль ():
 Оскар Хіль ( 1995) — іспанський футболіст, центральний захисник.
 Оскар Хіль ( 1998) — іспанський футболіст, правий захисник, учасник Олімпійських ігор-2020.